

Toponymie

 Leśniewice est un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Leśniewice est un village de la voïvodie de Mazovie